Eva Gonda Rivera ist der Name folgender Personen:

 Eva Gonda Rivera (bekannt als Eva Garza; 1917–1966), mexikanische Sängerin
 Eva Gonda Rivera (Unternehmerin) (* 1933), mexikanische Industriellenwitwe, reichste Frau Mexikos